Эйг — фамилия.
 Эйг, Александр (1894—1938) — палестинский ботаник еврейского происхождения, глава кафедры ботаники Еврейского университета в Иерусалиме.
 Эйг, Лев Самуилович (1920—1990) — советский учёный, специалист в области разработки электровакуумных приборов.